Риханд — топоним Индии:
 Риханд — река;
 Риханд — водохранилище;
  — тепловая электростанция.